

Bułgaria 
 Sliwnica – wieś w obwodzie Błagoewgrad
 Sliwnica – miasto w obwodzie sofijskim
 Sliwnica – gmina z siedzibą w ww. mieście

Macedonia Północna 
 Sliwnica – wieś w gminie Resen

Zobacz też 
 Śliwnica